Hermann Ewald ist der Name folgender Personen:

* Hermann Ewald (Prediger) (1578–1626), deutscher Prediger, Superintendent von Sankt Goar 
 Hermann Adolf Ewald (1824–1895), deutscher Jurist und Schriftsteller 
 Hermann August Paul Ewald (1857–1911), deutscher Theologe, siehe Paul Ewald (Theologe)